Das Herreneinzel der French Open 1999 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidiger war Carlos Moyá. Das Finale bestritten Andre Agassi und Andrij Medwedjew, welches Agassi in fünf Sätzen gewann. Dies war sein erster Triumph bei den French Open und sein vierter Grand-Slam-Titel insgesamt, und er erreichte dadurch als fünfter Spieler der Geschichte den Karriere-Grand-Slam.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPWorldTour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herreneinzel
1999